Ра́кова () — село на Украине, находится в Томашпольском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0523984801. Население по переписи 2001 года составляет 1075 человек. Почтовый индекс — 24262. Телефонный код — 4348.
Занимает площадь 3,42 км².

Религия 
В селе действует Свято-Троицкий храм Томашпольского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
24200, Винницкая область, Томашпольский р-н, с. Раково, ул. Советская, 102

Примечания

Ссылки 
 Ракова на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Томашпольского района